Thiago Santos (futebolista)
 Thiago Santos (lutador)
 Thiago Santos (voleibolista)

Desambiguação